Казанджян () ― армянская фамилия.

Известные носители 
 Казанджян, Габриэль (?) — американский изобретатель, создатель фена
 Казанджян, Рудик Ваганович (род. 1968) — советский и киприотский боксёр.
 Казанджян, Ховард (род. 1942) — американский кинопродюсер, бывший вице-президент компании Lucasfilm. 
 Казанджян, Юрий Арташесович (1926—2004) — советский тренер по фехтованию.